Góra Parkowa – szczyt w Paśmie Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim, na terenie Krynicy-Zdroju; 742 m n.p.m.
 Góra Parkowa – szczyt w Górach Wałbrzyskich na terenie Szczawna-Zdroju; 508 m n.p.m.
 Góra Parkowa – zachodni kraniec masywu Smrekowca w Masywie Śnieżnika w Sudetach; 786 m n.p.m.
 Góra Parkowa – góra w centrum miasta Sanok; 364 m n.p.m.
 Góra Parkowa – wzniesienie na skraju Gór Sowich, jeden ze szczytów Wzgórz Bielawskich; 455 m n.p.m.
 Góra Parkowa – wzniesienie w Sudetach Środkowych, w Górach Stołowych, na terenie Kudowy-Zdroju; 477 m n.p.m.

obiekty transmisyjne w Polsce:
 RTON Góra Parkowa w Kudowie-Zdroju na Górze Parkowej
 TSR Góra Parkowa w Sanoku na szczycie Góry Parkowej
 TSR Krynica „Góra Parkowa” w Krynicy-Zdroju na Górze Parkowej

Zobacz też 

 Parkowa
 Parkowa Góra